Туга́н-Барано́вський — татарсько-слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Туган-Барановський Михайло Іванович (1865—1919) — видатний український економіст, державний і громадський діяч. Генеральний секретар (міністр) фінансів Української Центральної Ради (серпень-листопад 1917).
 Туган-Барановський Леон (1907—1954) — польський шахіст та шаховий композитор білорусько-татарського походження.
 Туган-Барановська Лідія Карлівна (Давидова Л. К.) (1869—1900) — російська письменниця, дружина М. І. Туган-Барановського.

Див. також 
 Туган-Барановські — старовинний дворянський рід польських татар.
 Золота медаль імені М. І. Туган-Барановського
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 Барановський
 Баранівські
 Вулиця Михайла Туган-Барановського

Татарські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища